Metropolitans Toruń-Bydgoszcz (2013–) – polska drużyna futbolu amerykańskiego występująca  w PLFA8, stanowi rezerwę drużyn Angels Toruń i Bydgoszcz Archers występujących w PLFAII
 New York Mets (1962–) – amerykańska drużyna baseballowa występująca w Major League Baseball
 New York Metropolitans (1880–1887) – amerykańska drużyna baseballowa
 Seattle Metropolitans (1915–1924) – amerykańska drużyna hokejowa, zwycięzca Puchar Stanleya w 1917